Jakobsruhe steht für:
 Jakobsruhe, Aussichtspunkt bei Weißenburg, siehe Auf der Ebene #Jakobsruhe
 Jakobsruhe, Parkanlage in Tilsit, siehe Sowetsk (Kaliningrad) #Kultur und Sehenswürdigkeiten
 Jakobsruhe oder Jakobsrue, Ort in Uzwil
 Elektrizitätswerk Jakobsruhe, siehe Liste der Baudenkmäler in Neu-Ulm #Am Illerkanal 29, Elektrizitätswerk Jakobsruhe

Siehe auch:
 Jakobsruh